Iáia ibne Maomé  — califa idríssida
 Iáia ibne Ali ibne Hamude Almotali  e  — califa omíada de Córdova
 Iáia ibne Abdalazize  — emir hamádida
 Iáia Almotácime  — califa almóada
 Iáia ibne Ali ibne Gania (m. 1148) — emir ganíada